Köglsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Köglsperger (1891–1960), deutscher Maler
 Karl Köglsperger (1899–1980), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern 
 Philipp Köglsperger (1673–1730), deutscher Baumeister
 Philipp Jakob Köglsperger (1707–??), deutscher Baumeister
 Wilhelm Köglsperger (1887–1972), deutscher Kunstschreiner, Restaurator und Holzbildhauer